Drenoc, Drenovac oder Drenovci () steht für:

Orte im Kosovo:
 Drenoc (Pristina), ein Dorf in der Gemeinde Pristina
 Drenoc (Rahovec), ein Dorf in der Gemeinde Rahovec
 Drenoc (Deçan), ein Dorf in der Gemeinde Deçan
 Drenoc (Klina), ein Dorf in der Gemeinde Klina
 Drenoc (Ranilug), ein Dorf in der Gemeinde Ranilug
 Dranashiq, ein Dorf in der Gemeinde Klina

Orte in Serbien:
 Drenovac (Paraćin), eine Ortschaft in Paraćin
 Drenovac (Šabac), eine Ortschaft in Šabac
 Drenovac (Knjaževac), ein Dorf in Knjaževac
 Drenovac (Prokuplje), ein Dorf in Prokuplje
 Drenovac (Stanovo), ein Dorf in Stanovo
 Drenovac (Vranje), ein Dorf in Vranje
 Drenovci (Kosjerić), ein Dorf in Kosjerić

Ort in Kroatien:
 Drenovci (Vukovar-Syrmie), eine Ortschaft in der Gespanschaft Vukovar-Srijem

Siehe auch:
 Drenok